Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kornel Bardoczky e Gergely Kisgyorgy che hanno battuto in finale Thomas Blake e Jason Marshall 7-64, 6-0.

Teste di serie 

 Oliver Marach /  Rogier Wassen (primo turno)
 Thomas Blake /  Jason Marshall (finale)

 Luke Bourgeois /  Raphael Durek (primo turno)
 Kornel Bardoczky /  Gergely Kisgyorgy (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2003